Le terme ligne 22 est utilisé pour désigner des lignes de transports en commun, en particulier :

Tramway 
 Ligne 22 du tramway d'Istanbul
 Ligne 22 du tramway de Prague

Trolleybus 
 Ligne 22 du trolleybus de Liège

Voies ferrées 
 Ligne 22-1 en France
 Ligne 22-2  en France

Voir aussi 
 
 22 (nombre)

22